Вооружённые Силы Российской Федерации
 Верховный Совет Российской Федерации (до 1993)
 Верховный Суд Российской Федерации